Scott Peters (ur. 1958) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów ze stanu Kalifornia
 Scott Peters – muzyk
 Scott Peters – kanadyjski reżyser